

События 
 Консулы Флавий Опилион и Флавий Иоанн Винкомал.
 Поход Аттилы на аланов. Торисмунд, король вестготов, пришёл на помощь аланам и разбил Аттилу.
 Аттила намеревается двинуться против Византии, так как Маркиан отказался платить дань.
 Смерть Аттилы во время свадьбы с Ильдико. Начало борьбы за власть между его сыновьями Эллаком и Денгизихом.
 Торисмунд убит в Толозе.
 453—466 — Король вестготов Теодорих II.
 Вэнь-ди убит. На престол возведён Лю Цзюнь.
 453—465 — Император Сун Лю Цзюнь (Сяо У-ди).
 453—456 — 20-й император Японии Анко:.

Скончались 
 Аттила, предводитель гуннов
 Торисмонд, король вестготов
 Вэнь-ди — император Сун

См. также